Osiedle Sienkiewicza w Białymstoku
 Osiedle Sienkiewicza w Iławie
 Osiedle Sienkiewicza w Legnicy
 Osiedle Sienkiewicza w Lublinie
 Osiedle Sienkiewicza w Łukowie
 Osiedle Sienkiewicza w Polkowicach
 Osiedle Sienkiewicza w Wieliczce
 Osiedle Sienkiewicza w Zabierzowie
 Osiedle Sienkiewicza w Zakopanem

Zobacz też 
 Osiedle Sienkiewiczowskie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sienkiewicza